Angels Fall First é o segundo álbum demo da banda finlandesa de metal sinfônico Nightwish, que foi lançado em 1997 na Finlândia pela Spinefarm Records. A demo foi disponibilizada apenas para download digital na Internet.

A demo continha as versões originais das canções "Astral Romance", "Angels Fall First" e "The Carpenter", sendo também o primeiro trabalho da banda com o baterista Jukka Nevalainen, e também a primeira vez em que foram usados teclado, guitarra e baixo nas músicas do Nightwish.

Os vocais masculinos em "Astral Romance" e "The Carpenter" pertencem a Tuomas Holopainen.

Créditos

A banda 
Tuomas Holopainen – teclado, vocais
Emppu Vuorinen – guitarra, baixo
Tarja Turunen – vocais
Jukka Nevalainen – bateria

Ligações externas 

Álbuns de Nightwish
Álbuns de 1997
Álbuns demo